Проверка статистических гипотез является содержанием одного из обширных классов задач математической статистики.

Статистическая гипотеза — гипотеза о виде распределения и свойствах случайной величины, которое можно подтвердить или опровергнуть применением статистических методов к данным выборки.

Статистические гипотезы

Определения 
Пусть в (статистическом) эксперименте доступна наблюдению случайная величина , распределение которой  полностью или частично неизвестно. Тогда любое утверждение относительно  называется статистической гипотезой. Гипотезы различают по виду предположений, содержащихся в них:

 Статистическая гипотеза, однозначно определяющая распределение , то есть , где — какой-то конкретный закон, называется простой.

 Статистическая гипотеза, утверждающая принадлежность распределения  к некоторому семейству распределений, то есть вида , где  — семейство распределений, называется сложной.

На практике обычно требуется проверить какую-то конкретную и, как правило, простую гипотезу . Такую гипотезу принято называть нулевой. При этом параллельно рассматривается противоречащая ей гипотеза , называемая конкурирующей или альтернативной.

Выдвинутая гипотеза нуждается в проверке, которая осуществляется статистическими методами, поэтому гипотезу называют статистической. Для проверки гипотезы используют критерии, позволяющие принять или опровергнуть гипотезу.

В большинстве случаев статистические критерии основаны на случайной выборке  фиксированного объема  для распределения . В последовательном анализе выборка формируется в ходе самого эксперимента и потому её размер является случайной величиной (см. Последовательный статистический критерий).

Пример 
Пусть дана независимая выборка  из нормального распределения, где  — неизвестный параметр. Тогда , где  — фиксированная константа, является простой гипотезой, а конкурирующая с ней  — сложной.

Этапы проверки статистических гипотез 
 Формулировка основной гипотезы  и конкурирующей гипотезы .
 Задание уровня значимости , на котором в дальнейшем и будет сделан вывод о справедливости гипотезы. Он равен вероятности допустить ошибку первого рода.
 Расчёт статистики  критерия такой, что:
 её величина зависит от исходной выборки ;
 по её значению можно делать выводы об истинности гипотезы ;
 статистика , как функция случайной величины , также является случайной величиной и подчиняется какому-то закону распределения.
 Построение критической области. Из области значений  выделяется подмножество  таких значений, по которым можно судить о существенных расхождениях с предположением. Его размер выбирается таким образом, чтобы выполнялось равенство . Это множество  и называется критической областью.
 Вывод об истинности гипотезы. Наблюдаемые значения выборки подставляются в статистику  и по попаданию (или непопаданию) в критическую область  выносится решение об отвержении (или принятии) выдвинутой гипотезы .

Виды критической области 
Выделяют три вида критических областей:
 Двусторонняя критическая область определяется двумя интервалами , где  находят из условий .
 Левосторонняя критическая область определяется интервалом , где  находят из условия .
 Правосторонняя критическая область определяется интервалом , где  находят из условия .

См. также 
 Ошибки первого и второго рода
 Статистический критерий
 Уровень значимости
 Статистическая мощность
 Квантиль

Примечания

Литература 
 

Математическая статистика
Статистический последовательный анализ